Reusser est un patronyme porté notamment par :

 Francis Reusser (1942-2020), photographe et réalisateur suisse ;
 Marlen Reusser (1991-), coureuse cycliste suisse, spécialiste du contre-la-montre.